Кришпин-Киршенштейн:

 Кришпин-Киршенштейн, Анджей Казимир (ум. 1704) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского.
 Кришпин-Киршенштейн, Ежи Иероним (ок. 1673—1736) — литовский государственный и военный деятель.
 Кришпин-Киршенштейн, Иероним (ок. 1622—1681) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского.
 Кришпин-Киршенштейн, Мартин Михаил (ум. 1700) — государственный деятель Великого княжества Литовского.
 Кришпин-Киршенштейн, Ян Иероним (ок. 1654—1708) — римско-католический деятель Речи Посполитой.